bisbat d'Autun, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Dijon
 catedral d'Autun, catedral catòlica, i monument nacional de França, a la ciutat d'Autun
 ciutat d'Autun, població de la regió de Borgonya, departament de Saona i Loira
 districte d'Autun, districte del departament francès de Saona i Loira, a la Borgonya
 comtat d'Autun, jurisdicció feudal de França